Contea di Orleans o Orleans County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Orleans (New York)
 Contea di Orleans (Vermont)
 Parrocchia di Orleans – in Louisiana la "parrocchia" corrisponde alla "contea"